Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу B зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия и Андорра. Матчи в группе B прошли с 6 сентября 2016 по 10 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 13 ноября 2016 года и 25 марта 2017 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

15 мячей

  Криштиану Роналду

9 мячей

  Андре Силва

5 мячей

  Адам Салаи

4 мяча

  Харис Сеферович

3 гола

  Валерий Шабала

  Штефан Лихтштайнер

2 гола

  Адам Дьюрчо
  Жуан Канселу
  Вильям Карвалью

  Гранит Джака
  Адмир Мехмеди
  Рикардо Родригес

  Стивен Цубер

1 гол

  Алешандре Мартинес
  Марк Ребес
  Даниель Бёде
  Золтан Гера
  Рихард Гузмич
  Балаж Джуджак
  Тамаш Кадар
  Адам Ланг
  Роланд Уграи
  Артур Зюзин

  Давис Икауниекс
  Игорь Тарасов
  Гинтс Фрейманис
  Бруну Алвеш
  Жоау Моутинью
  Нелсон Оливейра
  Рогви Балдвинссон
  Сонни Наттестад
  Гилли Сёренсен
  Йохан Эдмундссон

  Эрен Дердийок
  Блерим Джемайли
  Йосип Дрмич
  Фабиан Фрай
  Джердан Шакири
  Фабиан Шер
  Валентин Штокер
  Брель Эмболо

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир